Села:
 Сивороги — Львівська область, Львівський район
 Сивороги — Хмельницька область, Дунаєвецький район